Павел Кулаков:
 Кулаков, Павел Александрович (род. 1982) — российский подводный пловец, заслуженный мастер спорта России.
 Кулаков, Павел Вадимович (род. 1983) — российский кинооператор.
 Кулаков, Павел Христофорович (1910—1979) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Красноярского крайкома ВКП(б).